La sonate pour violon en fa majeur (MWV Q 26), pour violon et piano, composée en 1838 par Felix Mendelssohn comporte trois mouvements :

 Allegro vivace
 Adagio
 Assai vivace

Un exécution habituelle dure environ 22 minutes.

Notes et références 

Œuvre de Felix Mendelssohn
Musique de chambre de Felix Mendelssohn
Mendelssohn fa majeur 1838
Œuvre en fa majeur